Левицький Максим ( 26 листопада 1972) — колишній український футболіст, воротар, відомий виступами за сімферопольську «Таврію», низку російських клубів, а також національну збірну України.
 Левицький Максим ( ? —  1939) — український громадський діяч, правознавець, декан правничого факультету Таємного українського університету.

Див. також 
 Левицький